Super 8 pode se referir a:

Super-8 - Um formato cinematográfico
Super 8 - Campeonato brasileiro de rugby union XV
Super 8 (filme) - filme de 2011
Copa Super 8 de Basquete - torneio realizado entre o primeiro e segundo turno do NBB